Absolutely Live – album The Doors z 1970 roku
 Absolutely Live – album Roda Stewarta z 1982 roku
 Absolutely Live – album Dżemu z 1986 roku
 Absolutely Live – album grupy Toto